«Блэкторн» () — фильм-вестерн 2011 года режиссёра Матео Хиля. Сценарий был написан Мигелем Барросом и является вымышленным рассказом от лица Бутча Кэссиди о событиях, произошедших через 20 лет после его исчезновения в 1908 году.

Сюжет 
Через двадцать лет после своего исчезновения в 1908 году состарившийся Бутч Кэссиди, живущий в уединенной деревне в Боливии под именем Джеймс Блэкторн, решает вернуться в США, после того как узнает о смерти Этты Плейс. Он пишет письмо её сыну Райану, который на самом деле является его собственным сыном, о своем намерении, после чего направляется в Потоси, чтобы продать лошадей и забрать из банка свои деньги.

На обратном пути в него стреляют, он отстреливается, но его лошадь убегает вместе с деньгами. Стрелявшим оказывается испанец Эдуардо Аподака, который утверждает, что его преследуют за то, что он украл деньги у боливийского владельца шахтами . Эдуардо предлагает Блэкторну часть денег, если тот поможет ему забрать их из шахты, где они спрятаны.

Скрываясь и отстреливаясь от неумолимой погони, беглецы пересекают соляную пустыню, достигнув пограничного городка. Где обессиленный Бутч неожиданно встречает постаревшего и спившегося агента Пинкертонов, ловившего его в Боливии 20 лет назад. Узнав от него, что Аподака на самом деле бессовестно обокрал индейцев-шахтёров, старый гангстер решает вернуть деньги и восстановить справедливость…

В ролях 
 Сэм Шепард — Джеймс Блэкторн/Бутч Кэссиди
 Эдуардо Норьега — Эдуардо Аподака
 Стивен Ри — Маккинли
  — Яна
 Николай Костер-Вальдау — молодой Джеймс
 Доминик Макэллигот — 
 Патрик Делейни — Сандэнс Кид

Восприятие 
Фильм получил положительные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 75 % на основе 72 рецензий со средним баллом 6,4 из 10.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы на английском языке
Фильмы на испанском языке
Фильмы США 2011 года
Фильмы Испании 2011 года
Вестерны США
Вестерны Испании